Patrick Müller (Ginebra, 1976 -), futbolista suís
 Patrick Müller (1996 - ), ciclista suís